La Bataille d'Aizenay' peut désigner deux batailles de la guerre de Vendée :
 Bataille d'Aizenay (1794) ;
 Bataille d'Aizenay (1815).